FC Čáslavice-Sádek je moravský fotbalový klub z Čáslavic, hrající od sezóny 2017/18 Okresní soutěž Třebíčska – sk. B. Klub byl založen v roce 1941 pod názvem SK Čáslavice.

Mezi nejznámější hráče hrající za Čáslavice patřili Petr Maléř, Karel Jarůšek, Jiří Hamřík a Pavel Šustr.

Soupiska 
Aktuální k datu: 10. července 2015

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1941
Čáslavice
Sportovní kluby v okrese Třebíč
Fotbal v okrese Třebíč